Havlin (, , ), ist der Familienname folgender Personen:

 Moshe Havlin (* 1948), Rabbiner 
 Shlomo Havlin (* 1942), israelischer theoretischer Physiker
 Shlomo Zalman Havlin, Rabbiner